Nová Ves (en français : « nouveau village ») est un toponyme qui peut désigner plusieurs villes et villages de Slovaquie et de Tchéquie.

Nová Ves, commune du district de Veľký Krtíš, dans la région de Banská Bystrica ;
 Nová Ves nad Váhom, commune du district de Nové Mesto nad Váhom, dans la région de Trenčín ;
 Nová Ves nad Žitavou, commune du district de Nitra, dans la région de Nitra ;
 Diviacka Nová Ves, commune du district de Prievidza, dans la région de Trenčín ;
 Drienovská Nová Ves, commune du district de Prešov, dans la région de Prešov ;
 Hajná Nová Ves, commune du district de Topoľčany, dans la région de Nitra ;
 Chminianska Nová Ves, commune du district de Prešov, dans la région de Prešov ;
 Klátova Nová Ves, commune du district de Partizánske, dans la région de Trenčín ;
 Lakšárska Nová Ves, commune du district de Senica, dans la région de Trnava ;
 Opatovská Nová Ves, commune du district de Veľký Krtíš, dans la région de Banská Bystrica ;
 Pečovská Nová Ves, commune du district de Sabinov, dans la région de Prešov ;
 Ruská Nová Ves, commune du district de Prešov, dans la région de Prešov ;
 Slovenská Nová Ves, commune du district de Trnava, dans la région de Trnava ;
 Spišská Nová Ves, ville du district de Spišská Nová Ves, dans la région de Košice ;
 Turnianska Nová Ves, commune du district de Košice-Okolie, dans la région de Košice ;
 Tušická Nová Ves, commune du district de Michalovce, dans la région de Košice ;
 Zemplínska Nová Ves, commune du district de Trebišov, dans la région de Košice ;
 Košická Nová Ves, quartier de Košice ;
 Devínska Nová Ves, quartier de Bratislava.



Région de Bohême-du-Sud 
 Nová Ves, commune du district de České Budějovice ;
 Nová Ves, commune du district de Český Krumlov ;
 Nová Ves, commune du district de Strakonice ;
 Nová Ves nad Lužnicí, commune du district de Jindřichův Hradec ;
 Nová Ves u Chýnova, commune du district de Tábor ;
 Nová Ves u Mladé Vožice, commune du district de Tábor.

Région de Bohême-Centrale 
 Nová Ves, commune du district de Mělník ;
 Nová Ves, commune du district de Prague-Est ;
 Nová Ves pod Pleší, commune du district de Příbram ;
 Nová Ves u Bakova, commune du district de Mladá Boleslav ;
 Nová Ves I, commune du district de Kolín.

Région de Hradec Kralové 
 Nová Ves, commune du district de Rychnov nad Kněžnou.

Région de Karlovy Vary 
 Nová Ves, commune du district de Sokolov.

Région de Liberec 
 Nová Ves, commune du district de Liberec ;
 Nová Ves nad Nisou, commune du district de Jablonec nad Nisou ;
 Nová Ves nad Popelkou, commune du district de Semily.

Région de Moravie-du-Sud 
 Nová Ves, commune du district de Brno-Campagne ;
 Kuřimská Nová Ves, commune du district de Brno-Campagne ;
 Moravská Nová Ves, commune du district de Břeclav ;
 Tišnovská Nová Ves, commune du district de Brno-Campagne.

Région d'Olomouc 
 Hradec-Nová Ves, commune du district de Jeseník.

Région de Pardubice 
 Nová Ves u Jarošova, commune du district de Svitavy.

Région de Plzeň 
 Nová Ves, commune du district de Domažlice ;
 Nová Ves, commune du district de Plzeň-Sud.

Région d'Ústí nad Labem 
 Nová Ves, commune du district de Louny ;
 Nová Ves v Horách, commune du district de Most.

Région de Vysočina 
 Nová Ves, commune du district de Třebíč ;
 Nová Ves, commune du district de Žďár nad Sázavou ;
 Nová Ves u Chotěboře, commune du district de Havlíčkův Brod ;
 Nová Ves u Leštiny, commune du district de Havlíčkův Brod ;
 Nová Ves u Nového Města na Moravě, commune du district de Žďár nad Sázavou ;
 Nová Ves u Světlé, commune du district de Havlíčkův Brod.

Région de Zlín 
 Ostrožská Nová Ves, commune du district d'Uherské Hradiště.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie